Шріманта Калакшетра (англ. Srimanta Sankaradev Kalakshetra) — культурний центр в Панджабарі, м. Гувахаті, штат Ассам, Індія.
 Академія Калакшетра.

Примітки